

Patronyme 

 Cliff Hagan (1931-), joueur américain professionnel de basket-ball.
 Glenn Hagan (1955-), joueur de basket-ball américain.
 Helen Eugenia Hagan (1891-1964), pianiste, professeure de musique et compositrice américaine.
 Kay Hagan (1953-2019), femme politique américaine et membre du Parti démocrate.
 Sarah Hagan (1984-), actrice américaine.
 Thomas Hagan (1941-), un des assassins qui tuèrent Malcolm X.

Toponyme 
 Hagan, ville américaine située en Géorgie.